Holubovaea är ett släkte av svampar. Holubovaea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Holubovaea